Кая — народ у М'янмі.
 Кая — штат у М'янмі.
 Кая — село в Дагестані.
 Кая — союз корейських племен у Південній Кореї.
 Кая — місто в Буркіна-Фасо.
 Кая () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лангедок-Русійон, департамент Од.
 Кая-Баши — гора в Криму.
 Кая-Бою — гора в Криму.
 Каяташ — гірський хребет у Криму.

Див. також 
 Кая-Баш
 Баш-Кая

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартография ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.